У́лица Ма́ршала Казако́ва — название улиц в двух населённых пунктах России.

 Улица Маршала Казакова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Маршала Казакова — улица в Санкт-Петербурге.

Маршала Казакова